Konkurs – missile anticarro sovietico
Konkurs – film del 1963 diretto da Miloš Forman
Konkurs – album dei Lifelover del 2008